Balthasar Menz ist der Name folgender Personen:

* Balthasar Menz der Ältere (1500–1585), deutscher evangelischer Theologe
 Balthasar Menz der Jüngere (1537–1617), deutscher Historiker, Chronist und kaiserlicher Poeta laurus